Philippe Logak, né le  à Suresnes est un haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise français. 

Conseiller d'État, il est nommé  en .

Biographie

Famille 
Philippe Logak est né le  à Suresnes du mariage d'Arnold Logak, médecin, et d’Édith Schmelczer, psychologue. De son mariage le  avec la psychanalyste Zoé Housez, sont nés deux enfants.

Il fait partie des  mécènes du centre de musique baroque de Venise.

Formation 
Après des études au lycée Louis-le-Grand, il intègre en 1989 l’École polytechnique puis le corps de l’armement, où il poursuit sa formation à l'École des mines de Paris. En parallèle, il obtient une maîtrise en droit privé à l'université Paris-Nanterre.

Il est auditeur de la  nationale « politique de défense » de l'Institut des hautes études de défense nationale (cycle 2018-2019).

Carrière 
Il commence sa carrière chez le constructeur automobile Peugeot en 1992 puis en 1993, il est chargé d'affaires à la Banque pour l'expansion industrielle (Banexi) à New York pendant un an.

En 1995, ingénieur de l'armement, il entre à la Direction générale de l'Armement en tant qu'adjoint du directeur de programmes des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE). Il est ensuite chef du cabinet du directeur des systèmes de forces et de la prospective de 1997 à 1999.

Le , il est nommé . Il est rapporteur à la section du contentieux, à la commission consultative des marchés du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de 2000 à 2002 et au Conseil de la concurrence de 2001 à 2003. Le , il est nommé maître des requêtes au Conseil d'État en 2001.

De 2003 à 2005, il est avocat au cabinet Bredin-Prat après avoir demandé sa mise en disponibilité du Conseil d’État.

En 2005, il est agent judiciaire adjoint du Trésor. Il est chargé de la sous-direction du droit public et international à la direction des affaires juridiques au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de 2005 à 2007. Il est ensuite conseiller juridique aux cabinets de Jean-Louis Borloo puis de Christine Lagarde puis nommé le  directeur adjoint du cabinet de Rachida Dati.

Philippe Logak rejoint en 2010 le secteur privé, il est nommé secrétaire général de SFR, filiale du groupe Vivendi présidé par Jean-Bernard Lévy. Ce dernier, nommé PDG du groupe Thales le , le nomme secrétaire général du groupe Thales le . Alors chez SFR, Philippe Logak gère pendant trois ans les relations institutionnelles, les affaires  juridiques ainsi que les aspects commerciaux et opérationnels relatifs aux échanges entre opérateurs. Il met sur pieds des partenariats stratégiques notamment relatifs à la couverture de la France en fibre optique et aux services internationaux fournis en partenariat avec Vodafone. 

Dans le cadre des Investissements d’Avenir, il est nommé en 2011 membre du comité « Réseaux d'initiative publique » du Fonds national pour la société numérique, géré par la Caisse des dépôts et consignations, qui pilote les investissements issus du grand emprunt pour le numérique
.

Il assure pendant quelques jours, entre le  et le , l'intérim du poste de PDG du groupe Thales. Il est ensuite nommé chargé de mission et quitte le groupe, en , à l'arrivée d'Isabelle Simon, nommée secrétaire générale.

Le , Philippe Logak rejoint le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel au sein de sa ligne de métiers Droit Public.

En , il reprend son siège de maître des requêtes au Conseil d'État puis le , il est nommé , position confirmée pour un an le .

Distinction 
Le , Philippe Logak est nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite au titre de .

Notes et références

Notes

Références 

Élève de l'École polytechnique
Homme d'affaires français
Naissance en novembre 1968
Naissance à Suresnes
Personnalité du groupe Thales
Chef d'entreprise français